«Будет ласковый дождь» — стихотворение Сары Тисдейл (1920).
 «Будет ласковый дождь» — рассказ Рэя Бредбери (1950).
 «Будет ласковый дождь» — мультфильм по мотивам рассказа Рэя Бредбери (СССР, 1984).